Porte de l'enfer peut renvoyer à 
 Cratère de Darvaza, surnom d'un gisement de gaz naturel qui brûle depuis 1971

Voir aussi